Лигатура ( – „връзка, свързаност“) може да се отнася за:

 Лигатура (типография)
 Лигатура – в медицина, способ за превързване на кръвоносни съдове
 Лигатура – в нотните записвания
 Лигатура – добавка на неблагороден метал в ювелирните изделия от скъпоценни метали или монети